Джексон Дефорест Келли (; 20 января 1920 — 11 июня 1999) — американский актёр. Наибольшую известность Келли принесла роль судового врача Леонарда Маккоя в телесериале «Звёздный путь», а также в художественных фильмах, снятых по мотивам телесериала.

Биография

Ранние годы 
Дефорест Келли родился в городе Атланта, штат Джорджия, 20 января 1920 года. Второе имя мальчик получил в честь американского изобретателя Ли де Фореста. Сын Клары Кейси Келли и Эрнеста Келли, вначале Дефорест Келли хотел получить профессию доктора. Великая депрессия не позволила его семье оплатить учёбу в медицинской школе.

В школе Дефорест Келли пел в церковном хоре (в баптистском приходе отца). Он стал исполнять сольные партии и выступать на радио, а также в Театре Парамаунт с оркестром Лью Форбса. Среднюю школу Дефорест окончил в 16 лет. В 17 лет он приехал в Лонг Бич, штат Калифорния, с целью навестить родного дядю, предполагая остаться на две недели. В итоге он задержался в Калифорнии на год. Там им было принято решение стать актёром, о чём он сообщил родителям, вернувшись в Джорджию. Поняв, что отец не поддерживает эту идею, Дефорест переехал в Калифорнию навсегда.

Юность 
В Калифорнии Келли был замечен руководителем местного театра, Роном Хоуком. Хоук работал над дикцией Келли, который говорил с южным акцентом, а затем предложил Дефоресту роль в пьесе, в которой был режиссёром. Пройдя репетицию, Келли получил роль. С тех пор Дефорест вечерами играл в театральной труппе Лонг Бич, днём же работал лифтёром и выполнял работы в нефтяной компании.

Позже Дефорест со своими друзьями из труппы Лонг Бич начали писать сценарии и делать постановки на одной из местных радиостанций. В то время Дефорест прошел пробы на роль детоубийцы в фильме «Оружие напрокат», но она в итоге была отдана Алану Лэдду.

В 1942 году Дефорест исполнил роль бродяги в спектакле театральной труппы Лонг Бич «Бедный молодой человек». Его партнершей была Кэролайн Доулинг, с которой его связали близкие отношения. Роман был прерван Второй мировой войной. Дефорест вступил в Армейский Воздушный Корпус в Нью-Мексико. Кэролайн смогла к нему приезжать. Позже Келли отправился в Калвер-сити, чтобы сниматься в учебном фильме, который снимался по заказу Военно-морского флота. В это время Дефорест и Кэролайн решили связать себя узами брака. 7 сентября 1945 года Кэролайн Доулинг стала женой Дефореста.

Кинокарьера. «Звёздный путь» 

Агент, проводящий кастинг актёров, из студии «Paramount Pictures» заметил Келли в учебном фильме ВМФ. Келли приглашают на пробы и заключают с ним контракт. Келли работал с «Paramount Pictures» около двух с половиной лет. Первым фильмом, в котором Дефорест сыграл главную роль, был «Ужас в ночи». Затем он снимался в фильме «Разная девушка».

Через два года супруги Келли переезжают в Нью-Йорк, где Кэролайн устраивается на работу в «Уорнер Бразерс». Там Келли сыграл в фильме «Ты здесь». Это привело его к съёмкам в двух других фильмах. Его исполнение роли Айка Клентона в фильме «Последняя перестрелка в округе Коррал», в котором играли также Барт Ланкастер и Кирк Дуглас, стало его первой ролью отрицательного героя и он получает три предложения съёмок в кинофильмах. Также в Нью-Йорке Келли снялся в нескольких эпизодах телесериалов.

После работы в Нью-Йорке Келли возвращается в Калифорнию, для того, чтобы продолжить кинокарьеру. Около девяти лет он играл роли отрицательных персонажей в фильмах-вестернах, в частности, в фильмах «Графство плачущих деревьев» и «Колдун». Он также снимался в телесериалах, а также многочисленных пилотных проектах на телевидении.

Не желая навсегда остаться в памяти публики, как «плохой парень», Дефорест снимается в фильме «Куда ушла любовь» и принимает участие в пилотном телефильме «333 Монтгомери». Сценарий «333 Монтгомери» был написан бывшим полицейским Джином Родденберри. Через несколько лет Дефорест появляется в другом пилотном проекте Родденберри под названием «Полицейская история». Этот проект не принес прибыли. Тем не менее, именно после участия в нём Дефорест Келли получил роль доктора Леонарда Маккоя в телесериале «Звёздный Путь», сделавшую его знаменитым.

Последние годы жизни 
После окончания съемок в «Звездном пути» Дефорест снялся в ещё нескольких фильмах и участвовал в нескольких проектах на телевидении. После чего вышел на заслуженный отдых. Дефорест ухаживал за своим садом, где выращивал розы, читал мемуары и делал работы по хозяйству. Иногда у Келли были периоды, когда он увлекался живописью и сочинял стихи, некоторые из которых популярны среди его фанатов.

11 июня 1999 года, после долгого лечения в госпитале, Дефорест Келли скончался от рака желудка. Ему было 79 лет. Келли был кремирован на следующий день. Согласно написанному им завещанию, прах Келли развеяли над морем.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака желудка
Киноактёры США
Люди, чей прах был развеян